Lvov steht für:

Lvov, armenische Bezeichnung für Lwiw, Stadt in der Ukraine

Lvov ist der Familienname folgender Personen:

 Oleg Lvov (* 1965), russisch-spanischer Handballspieler

Siehe auch:
 Lwow